„Falling Deeper“ е компилационен албум на британската рок група Anathema, издаден от Kscope. Албума съдържа стари песни с оркестрично изпълнение в атмосферичен рок.

Състав 
 Даниъл Кавана – китара
 Винсънт Кавана – вокали и китара, клавиши
 Джон Дъглас – барабани
 Джейми Кавана – бас
 Лий Дъглас – вокали

Допълнителен перонал 
 Анеке ван Гирсберген – вокали в „Everwake“ и „...Alone“

Песни

Бележки

Външни препратки 
 Официален сайт

Музикални албуми от 2011 година
Албуми на Анатема